Tiro a Senjo ima više značenja:
 Tiro a Senjo (Frozinone)
 Tiro a Senjo (Piza)
 Tiro a Senjo (Rovigo)
 Tiro a Senjo (Terni)